Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 2018 (met de officiële naam Coupe Rogers) werd gespeeld van 6 tot en met 12 augustus 2018. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van het Aviva Centre in de Canadese stad Toronto.

Het toernooi van 2018 trok 150.597 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Montreal/Toronto
2018